Бен Фостер — американський актор
 Бен Фостер — англійський футболіст

Сторінки зі списками однофамільців-тезок